Ямайка принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в шестой раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 5 женщин.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 100 метров — Леннокс Миллер.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года